Montois bezeichnet:
Den oder das Montois, den bergigen Westen der Champagne
Montois-la-Montagne, eine Gemeinde im französischen Département Moselle
Stade Montois, einen Rugby-Union-Verein der Stadt Mont-de-Marsan, Frankreich